È una grande casa situata in cima a una collina. Ha pianta a croce greca con corpi aggiunti alle croci a formare un quadrato. Il tetto è a quattro falde e i colori delle tegole formano un disegno geometrico. Il paramento è costituito da sassolini irregolari uniti a pietre morte e aperture, tutte rettangolari, sono incorniciate da una modanatura. Da un lato vi è un corpo annesso a pianta semicircolare e un pavimento dove le parti di chiusura sono in vetro.

Nell'angolo nord-est vi è un'adiacente torre di avvistamento. Questa torre ha una pianta quadrangolare e ha le stesse caratteristiche del resto dell'edificio. Ad ogni piano si apre una finestra incorniciata da una modanatura. 

Nella parte superiore, alcuni grandi mensoloni sorreggono il belvedere: un corpo quadrangolare circondato da un ballatoio chiuso da una ringhiera di colonnine; sulla ringhiera sono presenti due coppie di colonne doriche per faccia che sostengono un fregio liscio su cui si trova il tetto a quattro spioventi.

Altri progetti 

Architetture della Catalogna